Весляна:

 Весляна (приток Выми)
 Весляна (приток Камы)
 Весляна — деревня в Княжпогостском районе Республики Коми.